Il singolare dell'Indian Wells Masters 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja ha battuto in finale Thomas Enqvist 6–4, 6–4, 6–3.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indian Wells Masters 2000
ATP Tour 2000